Kalvholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalvholm, en del av Luneklobb, Iniö, Åboland, 
 Kalvholm (vid Äpplö, Houtskär), Åboland, 
 Kalvholm (vid Hyppeis, Houtskär), Åboland, 
 Kalvholm (vid Käldersö, Korpo), Åboland, 
 Kalvholm (vid Rumar, Korpo), Åboland, 
 Kalvholm, Nagu, Åboland, 
 Kalvholm, Pargas, Åboland, 
 Kalvholm, Kimitoön, Åboland, 
 Kalvholmen, Hangö, Nyland, 
 Kalvholm, Ingå, Nyland,

Åland 

 Kalvholm (i Bussö fjärden, Vårdö),  (1 km²)
 Kalvholm (vid Bergö, Vårdö),  (21 ha)
 Kalvholm (Föglö, Åland),  (17 ha)
 Kalvholm (Jurmo, Brändö, Åland),  (29 ha)
 Kalvholm (Åva, Brändö, Åland),  (30 ha)

Se även
Kalvholmen
Kalvholmarna
Kalvholmsören
Kallholm

Robotskapade Finlandförgreningar